Un bouchaud est une vanne, placée sur une rivière, à l'écluse d'un canal, d'un moulin, d'un parc à huîtres ou à poissons, d'un gué.
C'est aussi un toponyme designant l'habitation pres d'un cours d'eau.

Patronyme 

 Dominig Bouchaud, harpiste français de culture bretonne ;
 Élisabeth Bouchaud (née en 1961), physicienne et femme de théàtre française ;
 Émilie Marie Bouchaud (1874-1939), dite Polaire, chanteuse et actrice française ;
 Étienne Bouchaud (1898-1989), peintre et graveur français ;
 
 Jean-Philippe Bouchaud (né en 1962), physicien français ;
 Léon Bouchaud (1817-1868), peintre français ;
 Mathieu-Antoine Bouchaud (1719-1804), membre de l'Institut, économiste, jurisconsulte et encyclopédiste français ;
 Michel Bouchaud (1902-1965), illustrateur français ;
 Nicolas Bouchaud (né en 1966), comédien français.

Toponyme 

Ce nom se trouve dans trois grandes zones en France : la Haute-Bretagne, l'Angoumois et la Franche-Comté. La toponymie reflète cette dispersion, ce qui laisse supposer plusieurs sens à ce nom de famille.

 Le Bouchaud, commune française, située dans le département de l’Allier.
 Bouchaud, ancien hameau au Moyen Âge situé désormais à Bourg-des-Comptes en Ille-et-Vilaine.
 Le Bouchaud est une ancienne commune du département du Jura située aujourd'hui sur la commune de Bersaillin.
 Dans le Loiret, un tunnel des Champs Bouchaud à Fleury-les-Aubrais.
 Dans la province de Québec (Canada) un lac Bouchaud se situe dans le nord près de la baie d'Hudson.

Odonyme 
 En Loire-Atlantique, trois membres de la même famille ont leur voie : une rue Bouchaud (Julie Bouchaud des Hérettes);  un passage Bouchaud (financé par les frères Prudent et Jean-Baptiste en 1838) à Nantes ainsi qu'une rue Adolphe Bouchaud (propriétaire de la Bernadière) à Saint-Herblain.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français